Osoby o nazwisku Schönerer:
 Georg von Schönerer − austriacki ziemianin i polityk
 Mathias von Schönerer − austriacki inżynier kolejnictwa